Francesco Palpacelli – architetto italiano
 Gonzalo Palpacelli – calciatore argentino